Burghartswieser ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Burghartswieser (* 1973), deutscher Schauspieler
 Manfred Burghartswieser (* 1973), deutscher Fußballspieler